Гиперион:
 Гиперион — титан в древнегреческой мифологии.
 Гиперион — персонаж древнегреческой мифологии, сын Приама от наложницы; см. список детей Приама.
 Гиперион — сверхскопление галактик в поле COSMOS в созвездии Секстанта на расстоянии более двух миллиардов световых лет от Солнца.
 Гиперион — спутник Сатурна.
 Гиперион — экземпляр секвойи, самое высокое дерево на Земле: высота 115,5 метров.
 «Гиперион» — книжное издательство, основано в 1995 в Санкт-Петербурге.
 Hyperion Power Module — американская мини-АЭС
 Hyperion Records (Гиперион) — британская звукозаписывающая компания.
 Гиперион — вымышленный персонаж, супергерой из комиксов компании Marvel.
 Гиперион — крейсер терран компьютерной игры «Starcraft», «Starcraft II»; флагман Джима Рейнора ()
 Гиперион — крупнейшая технологическая корпорация в серии игр «Borderlands»
 Гиперион — флагманский корабль Яна Вэнли из космической оперы-аниме «Легенда о героях Галактики»
 Гиперион — имя одушевлённой звезды в поэме Михая Еминеску «Luceafărul»

Литературные произведения
 «Гиперион» — роман Дэна Симмонса (первая часть тетралогии «Песни Гипериона»).
 «» — поэма Китса.
 «» — роман Гёльдерлина.

Примечания